Појам Жеје се може односити на:

 Жеје (Домжале), насељено место у општини Домжале, Република Словенија;
 Жеје (Накло), насељено место у општини Накло, Република Словенија;
 Жеје (Постојна), насељено место у општини Постојна, Република Словенија;
 Жеје при Коменди, насељено место у општини Коменди, Република Словенија;